Calouro - estudante novato
Ou ainda
The Freshman (1925) - filme mudo com Harold Lloyd exibido no Brasil como "O Calouro"
Show de Calouros - programa televisivo

Desambiguação